Мартин Ндонго-Эбанга (; род. 23 марта 1966) — камерунский боксёр, представитель лёгкой и первой полусредней весовых категорий. Выступал за сборную Камеруна в 1980-х годах, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, участник нескольких крупных турниров международного значения.

Биография 
Мартин Ндонго-Эбанга родился 23 марта 1966 года.

Наивысшего успеха в своей спортивной карьере добился в сезоне 1984 года, когда вошёл в основной состав камерунской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Выступая в категории до 60 кг, благополучно прошёл первых троих соперников по турнирной сетке, тогда как в четвёртом полуфинальном поединке со счётом 2:3 уступил пуэрториканцу Луису Ортису и таким образом получил бронзовую олимпийскую награду. Стал вторым камерунским спортсменом, сумевшим подняться на пьедестал почёта Олимпийских игр (ранее на Играх 1968 года в Мехико серебряную медаль выиграл боксёр Жозеф Бессала).

После Олимпиады Ндонго-Эбанга остался в боксёрской команде Камеруна и продолжил принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 1985 году он побывал на Кубке мира в Южной Корее, где на стадии четвертьфиналов был остановлен пуэрториканцем Алисио Моралесом.

В 1986 году боксировал на международном турнире TSC в Восточном Берлине, где в четвертьфинале лёгкого веса проиграл поляку Мирославу Кнапику.

Находясь в числе лидеров камерунской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле — на сей раз выступал в категории до 63,5 кг и попасть в число призёров не смог, потерпев поражение в 1/16 финала от представителя Кении Дэвида Камау.

В 1997 году также попробовал себя на профессиональном уровне, но большого успеха не добился: одержал две победы и потерпел одно поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 Мартин Ндонго-Эбанга — страница на сайте Международного олимпийского комитета.

Боксёры Камеруна
Боксёры 1980-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1984 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года